U 22 oder U-22 bzw. U22 steht für:

 SM U 22, ein U-Boot der deutschen kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 SM U 22 (k.u.k. Marine), ein U-Boot der österreich-ungarischen Marine, siehe S.M. Unterseeboote #S.M. U 20, U 21, U 22, U 23.
 U 22 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 22 (Bundeswehr), ein U-Boot der deutschen Bundeswehr.

U22